Олимпийский комитет Парагвая (; уникальный код МОК — PAR) — организация, представляющая Парагвай в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена в Асунсьоне. Комитет основан в 1970 году, в том же году был принят в МОК, является членом ПАСО, организует участие спортсменов из Парагвая в Олимпийских, Панамериканских играх и других международных соревнованиях.

См. также 
 Парагвай на Олимпийских играх
 Парагвай на Панамериканских играх

Ссылки 
 Страница на сайте МОК 

Парагвай
Парагвай на Олимпийских играх